Ловце може бити:

 Ловце (Гњилане), насељено мјесто у општини Гњилане, Косово и Метохија, Република Србија
 Ловце (Злате Моравце), насељено мјесто у округу Злате Моравце, Њитрански крај, Словачка Република